

Geografia 
 Olmos – località del Texas nella Contea di Guadalupe 
 Olmos, città del Perù – capoluogo dell'omonimo distretto
 Olmos – freguesia del Portogallo

Persone 

 Andrés de Olmos – prete francescano, grammatico ed etnostorico
 Edward James Olmos – attore e regista statunitense
 Giuliana Olmos – tennista messicano
 Jesús Olmos – cestista messicano
 Juvenal Olmos – allenatore di calcio ed ex calciatore cileno
 Manuel Medina Olmos – vescovo di Guadix
 Paco Olmos – allenatore di pallacanestro spagnolo

Altro 
 5608 Olmos – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
 Olmo